Bernardo O'Higgins — militar e estadista chileno
Ambrosio O'Higgins —  militar irlandês
O'Higgins — comuna do sul do Chile
O'Higgins (departamento) — departamento da Argentina
O'Higgins (região) — regiões administrativa do Chile, também conhecida como Sexta Região
Base General Bernardo O'Higgins — base chilena na Antártida
O'Higgins Fútbol Club — clube de futebol do Chile

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de esporte